Гатс, ГАТС:

 ГАТС — городская автоматическая телефонная станция
 Гатс — командный вид спорта с летающим диском («фризби» или подобным).
 ГАТС — генеральное соглашение по торговле услугами.
 Гатс — главный герой манги и аниме «Берсерк».